Двадцать второй чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 17 сентября 1967 года по 28 апреля 1968 года. Победителем стал ЦСКА.

Класс «А». Первая группа 
К играм в высшем дивизионе допустили 10 лучших команд прошлого сезона, победителя второй группы, и команду выигравшую переходный турнир между группами. Две последние команды должны были участвовать в переходном турнире. 
ЦСКА, начав сезон с поражения и ничьей, в дальнейшем в каждом из последующих кругов потерял только по одному очку, и вернул себе звание чемпиона. 
«Автомобилист» и «Металлург», заняв последние места, играли в переходном турнире за право остаться в первой группе.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 46 шайб
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 33 шайбы
Евгений Зимин («Спартак» Москва) – 32 шайбы
Валентин Козин («Локомотив» Москва) – 30 шайб
Борис Майоров («Спартак» Москва) – 29 шайб
Владимир Викулов (ЦСКА) – 29 шайб
Борис Михайлов (ЦСКА) – 29 шайб
Виктор Полупанов (ЦСКА) – 28 шайб
Евгений Мишаков (ЦСКА) – 26 шайб
Виктор Цыплаков («Локомотив» Москва) – 25 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 А. Старовойтов (Москва)
 Н. Снетков (Москва) 
 А. Сеглин (Москва)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 А. Гурышев (Москва)
 В. Домбровский (Челябинск)
 М. Кириллов (Ленинград)
 Р. Сахаровский (Горький)
 В. Кузнецов (Москва) 
 Н. Хомутинников (Москва)

Факты чемпионата

Переходы 
 Состав ЦСКА пополнили Александр Пашков, Владимир Петров («Крылья Советов»), Б.Михайлов («Локомотив»)
 Из «Торпедо» Горький в московское «Динамо» перешёл Валерий Васильев

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах киевского «Динамо» с ЦСКА – 2-17 и «Спартаком» – 1-13, и «Металлурга» с ЦСКА – 0-12. 
Самым результативным стал матч ЦСКА - «Динамо» Киев – 17-2. Ещё в четырёх матчах было забито 15 шайб. 
Наименее результативным стал матч «Химик» - «Динамо» Киев – команды не забросили ни одной шайбы.

Переходный турнир команд первой и второй групп 
Матчи прошли с 22 по 26 апреля в Москве. Две последние команды первой группы должны были соревноваться со 2 и 3 командами второй за единственную путёвку в высший дивизион. Накануне турнира команда из Электростали отказалась принимать участие.
Победив в обеих матчах, команда из Свердловска сохранила за собой место в первой группе.

Класс «А». Вторая группа 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением победителя, которого заменила команда, покинувшая высший дивизион, и двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды третьей группы. Порядок проведения соревнования в группе не изменился – победитель получал право играть в первой группе, 2 и 3 команды право играть в переходном турнире между группами, две последние команды переходили в третью группу. Матчи прошли с 13 октября по 28 марта.
«Кристалл», практически на протяжении всего сезона бывший в лидерах, после дисквалификации в конце февраля сразу пяти игроков, вынужден был доигрывать турнир в 2 пятёрки. В результате, набрав неполным составом 11 очков в 6 матчах, команда не смогла сохранить силы на решающие игры с «Трактором», уступив ему в личных встречах путёвку в первую группу, а затем и вовсе отказалась от игр в переходом турнире, в который также вошёл «Дизелист». 
Вновь сменивший название клуб из Риги, вместе с одноклубниками из Ленинграда, выбыл в третью группу.

Лучший бомбардир — Юрий Парамошкин («Кристалл» Электросталь) — 37 шайб.

Класс «А». Третья группа 
После прошлого сезона было принято решение о расширении третьей группы. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме победителей, перешедших в вторую группу, две последние команды второй группы и две лучшие команды класса «Б». Также были удовлетворены просьбы спорткомитета Казахской ССР о включении команды из Алма-Аты и аналогичная просьба Алтайского моторного завода. Критерием такого решения были не спортивные успехи команд («Автомобилист» создавался с нуля, а «Мотор» два года занимал последнее место в 4-й зоне класса «Б»), а наличие в Алма-Ате и Барнауле только что построенных дворцов спорта с искусственным льдом, чего не имели многие команды даже высших дивизионов. Две лучшие команды получали право играть во второй группе. Матчи прошли с 13 ноября по 15 марта.
Две команды из Челябинской области, заняв первые места, перешли во вторую группу.

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 48 до 66. По просьбе спорткомитета КазССР была создана отдельная зона для команд из Казахстана , снова в чемпионате СССР появилась зона союзных республик.

Предварительный этап 
Игры прошли в 7 зонах в 4 круга. Из пяти зон по две лучшие команды выходили в полуфинал, из дальневосточной и из зоны республик выходило по одной команде.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

6-я зона (Казахская ССР)

7-я зона (зона союзных республик) 
Планировалось участие команд «Старт» Салдус, «Серп и молот» Харьков, «Жальгирис» Каунас, «Смена» Шостка, команды из Ростова-на-Дону.

Полуфиналы 
По итогам однокруговых турниров по 2 лучшие команды выходили в финал.

1-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 27 февраля по 5 марта в Ульяновске.

2-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 27 февраля по 6 марта в Тюмени.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Афонин («Водник»)
 Лучший защитник – Геннадий Цыганков (СКА)
 Лучший нападающий – Леонид Ковалевский («Химик»)
 Приз за самый красивый гол – Фёдор Шахматов («Водник»)
 Приз за корректную игру – «Спутник»

Финал 
Матчи прошли с 8 марта по 15 марта в Тюмени. «Торпедо» и «Водник» завоевали право выступать в классе «А». 
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Ёркин («Торпедо»)
 Лучший защитник – Анатолий Краснов («Водник»)
 Лучший нападающий – Юрий Фомин («Авангард» Подольск)
 Лучший снайпер – Сергей Титенков («Торпедо»)
 Приз за корректную игру – «Буревестник» Челябинск

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1967-68 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1967-1968
 http://www.hockeystars.ru/art1968.php
 http://www.championat.com/hockey/article-61979-nasha-istorija-chast-22-1967-1968.html

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1967 год в хоккее
1968 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1967 году
Чемпионаты СССР в 1968 году